Abraham Bogaert – farmacista, chirurgo e scrittore olandese
 Cesar Bogaert – ciclista su strada olandese
 Jan Bogaert – ex ciclista su strada e dirigente sportivo belga
 Jane Bogaert – cantante svizzera